Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które występują podczas Pucharu Narodów Afryki 2012 na boiskach Gabonu i Gwinei Równikowej w dniach od 21 stycznia do 12 lutego 2012 roku.

 Przynależność klubowa oraz liczba występów i goli - stan na 20 stycznia 2012 (dzień przed rozpoczęciem turnieju).
 Legenda::LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeBR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  Gílson Paulo (ur. 01.05.1949)

Trener:  Marcos Paquetá (ur. 27.08.1958)

Trener:  Amara Traoré (ur. 25.09.1965)

Trener:  Hervé Renard (ur. 30.09.1968)

Grupa B

Trener:  François Zahoui (ur. 21.08.1962)

Trener:  Mohamed Abdalla Mazda (ur. ???)

Trener:  Paulo Duarte (ur. 06.04.1969)

Trener:  Lito Vidigal (ur. 11.07.1969)

Grupa C

Trener:  Gernot Rohr (ur. 28.06.1953)

Trener:  Harouna Doula Gabde (ur. ???)

Trener:  Eric Gerets (ur. 15.05.1954)

Trener:  Sami Trabelsi (ur. 04.02.1968)

Grupa D

Trener:  Goran Stevanović (ur. 27.11.1966)

Trener:  Stanley Tshosane (ur. 16.01.1957)

Trener:  Alain Giresse (ur. 02.08.1952)

Trener:  Michel Dussuyer (ur. 28.05.1959)

Puchar Narodów Afryki 2012